Noam může znamenat:

 křestní jméno
 Noam Behr (* 1975) – izraelský tenista
 Noam Galai (* 1984) – izraelský fotograf
 Noam Chomsky (* 1928) – americký lingvista a aktivista
 Noam Millsová (* 1984) – izraelská šermířka
 Noam Sheriff (1935–2018) – izraelský skladatel
 Sacha Noam Baron Cohen (* 1971) – americký herec

 názvy sídel
 No'am – vesnice v Izraeli

Externí odkazy